

Юрактау — гора-останець (шихан) поблизу Стерлітамака
 Юрактау — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Юрактау — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан